Jean Chrysostome en russe : Ioann Zlatoust - Иоанн Златоуст :

Jean Chrysostome : L'un des Pères de l'Église orthodoxe grecque (344 ou 354-407), archevêque de Constantinople.

Jean Chrysostome : Cuirassé de la classe Evstafiev en service dans la Flotte de la mer Noire. Dans la Marine impériale de Russie de 1907 à 1917, dans la Marine soviétique de 1917 à 1923, il prit une part active lors la Première Guerre mondiale.